Michel Durand peut désigner :
 Michel Durand (1739-1807), un général de brigade de la Révolution française ;
 Michel Durand (1957-), un dessinateur de bande dessinée français.